Aleksandr Borisow (ujednoznacznienie)
 Bojko Borisow – bułgarski polityk
 Grigorij Borisow – radziecki generał
 Jewgienij Borisow – rosyjski lekkoatleta
 Krasimir Borisow – bułgarski piłkarz
 Lew Borisow – rosyjski aktor
 Oleg Borisow – radziecki aktor
 Presław Borisow –  bułgarski przedsiębiorca i polityk
 Wasilij Borisow – radziecki strzelec sportowy
 Witalij Borisow – rosyjski pływak
 Władisław Borisow – rosyjski kolarz

Zobacz też 
 Borysów – miasto na Białorusi